Classement des plus grandes entreprises d'Afrique du Sud en 2005.

Classement

Voir aussi

Articles connexes 
 Économie de l'Afrique
 Économie de l'Afrique du Sud

Lien externe 
 Forbes Global 2000 (sources)

Afrique du Sud